Macrosteles fascifrons är en insektsart som beskrevs av Carl Stål 1858. I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Macrosteles alpinus. Macrosteles fascifrons ingår i släktet Macrosteles och familjen dvärgstritar. Arten är reproducerande i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dvärgstritar
fascifrons